Organización de aeropuertos L.A.W.A., cuyas siglas en inglés que significan "Los Ángeles world airports".
Esta organización opera 4 de los 5 aeropuertos de la Ciudad de Los Ángeles.

Véase también

Aeropuertos operados por LAWA 

 Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
 Aeropuerto Van Nuys
 Aeropuerto Internacional Ontario/Los Angeles
 Aeropuerto Regional de Palmdale/Los Ángeles

Aeropuertos no operados por LAWA 

 Aeropuerto John Wayne

Enlaces externos 
 Página oficial

Transporte de Los Ángeles